De Grand Prix-wegrace van Turkije 2005 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 23 oktober 2005 op Istanbul Park nabij Istanboel, Turkije.

Uitslag

MotoGP
Shinichi Ito werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde, die hij kreeg voor het maken van een valse start.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Turkije